Зо́лочівський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Золочів Львівської області.

 Золочівський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Харків:
 1-й Золочівський провулок;
 2-й Золочівський провулок.
 У місті Чернівці:
 1-й Золочівський провулок;
 2-й Золочівський провулок;
 3-й Золочівський провулок.

Провулки